Il singolare del torneo di tennis Beijing Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kim Bong-Soo che ha battuto in finale Bruce Derlin 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Zeeshan Ali (secondo turno)
 Kim Bong-Soo (Campione)
 Bruce Derlin (finale)
 Jin-Sun Yoo (primo turno)

 Kim Jae-sik (quarti di finale)
 Toshihisa Tsuchihashi (quarti di finale)
 Dong-Wook Song (quarti di finale)
 Otis Smith (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Beijing Challenger 1989